De Rat (molen), een achtkante stellingmolen in IJlst
Plan de Rat,  een woonwijk in het oosten van IJlst

Zie ook 
Rat (doorverwijspagina)
De Raet (doorverwijspagina)